Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици 1987. у Риму одржано је 4. и 5. септембраа на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу светског првака са из Хелсинкија 2015. одбранио је Карл Луис из САД.

Скандал 
У финалу такмичења избио је скандал. Првобитно је бронзану медаљу освојио Италијан Ђовани Еванђелисти скоком од 8,37 метара. Касније је утврђено да италијански мерилац дужине скока, мерни апарат поставиом тако да би Еванђелисти освојио медаљу. Прави скок је износио 7,85 метара. Медаља је касније одузета и 9 месеци касније додељена Ларију Мајриксу из Сједињених Држава, који је у ствари скочило даље од Еванђелисте.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 скакача удаљ из 31 земаље.

  Антигва и Барбуда (1)
  Ангола (1)
  Аустрија (1)
  Белизе (1)
  Белгија (1)
  Бразил (1)
  Бугарска (1)
  Гренада (1)
  Грчка (1)
  Западна Немачка (2)
  Источна Немачка (1)
  Италија (1)
  Јапан (1)
  Јужна Кореја (1)
  Камерун (1)
  Канада (2)
  Кина (1)
  Куба (1)
  Мексико (1)
  Монсерат (1)
  Нигерија (2)
  Пољска (1)
  Порторико (1)
  Сенегал (1)
  САД (3) 
  СССР (3)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Холандија (2)
  Чехословачка (2)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1987. години 
Седам најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (4. септембра 1987), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
|1.|| Роберт Емијан|| || 8,86 || 22. мај
|-
|2.|| Карл Луис||  || 8,65 || 26. јун
|-
|3.|| Лари Мајрикс||  || 8,63|| 26. јун
|-
|4.|| Џејми Џеферсон||  || 8,51 || 16. август
|- 
|5.|| Ђовани Еванђелисти||   || 8,43 || 16. мај
|-
|6.||  Мајкл Конли||  || 8,32 || 6. јул
|-	 
|7.|| Сергеј Лајевски||  || 8,32 || 6. јун
|}

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1987.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 7,95 м. Норму је прескочило 17 такмичара (КВ''').

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Финале је одржано 5. септембра..

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за мушкарце отвореном после 2. Светског првенства 1983—1987.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на светским првенствима на отвореном у скоку удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1987.

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном